Per stazione di Biella si può intendere:
 la stazione di Biella, in esercizio dal 1856 al 1958
 la stazione di Biella San Paolo, attivata nel 1939